Водоканал — название коммунального предприятия, занимающегося водоснабжением и канализацией.

Предприятия России 
 Водоканал (Екатеринбург)
 Водоканал (Москва)
 Водоканал (Находка)
 Водоканал (Новосибирск)
 Водоканал (Подольск)
 Водоканал (Ростов-на-Дону)
 Водоканал (Санкт-Петербург)
 Водоканал (Севастополь)
 Водоканал (Нижний Новгород)

Топоним 
 Водоканал — упразднённый посёлок в Балаклавском районе Севастополя.

Другое 
 «Водоканал-Транзит» (в 1999 году — «Водоканал») — белорусский футбольный клуб из Бреста.

См. также 
 Канализационный люк

Примечания